Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1928, и заняла 5-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1928 года